Persarmênia — província do Reino da Armênia
 Armênia (província do Império Sassânida) — província da Pérsia
 Armênia (província dos Impérios Safávida, Afexárida e Cajar) — província do Irã